Веселёво — название населённых пунктов.

Россия 
 Веселёво — деревня в Наро-Фоминском районе, центр сельского поселения Веселёвское.
 Веселёво — деревня в Калужской области.
 Веселёво — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Веселево — деревня в Заокском районе Тульской области.